Struggle si può riferire a:

Cinema 
 Struggle, film del 2003 diretto da Ruth Mader
 Struggle, film del 2010 diretto da Bruce Locke

Televisione 
 Struggle, serie televisiva del 1983
 Struggle, serie televisiva cinese del 2007

Musica
 Struggle, album di Bunny Wailer del 1978
 Struggle, album di Woody Guthrie del 1990
 Struggle, album dei Nonpoint del 1999
 "Struggle", una canzone del 1989 di Keith Richards
 "Struggle", una canzone del 2002 dei Radio 4